Surrogat (lat.  „Ersatz“) steht für:

 allgemein einen Ersatzstoff, der einen anderen Stoff in einem Herstellungsprozess ersetzt
speziell:
 ein Lebensmittelsurrogat, minderwertiger Ersatz für ein hochwertiges Lebensmittel
 ein Impfstoff aus ungefährlichen oder abgeschwächten (attenuierten) Erregern, der dennoch gegen den Haupterreger immun macht, siehe z. B. Vacciniavirus
 ein Ersatzpartner, der als Sexualbegleiter im therapeutischen Kontext sexuelle Handlungen vornimmt, siehe Surrogatpartnerschaft
 in der Rechtswissenschaft einen Gegenstand, der an die Stelle eines anderen tritt, siehe Surrogation
 in der Wirtschaft als Geldsurrogat ein Ersatz für gesetzliche Zahlungsmittel
 High-Surrogate und Low-Surrogate, zwei Datenwörter in der UTF-16-Kodierung
 eine Indie-Rock-Band aus Berlin, siehe Surrogat (Band)
 ein Surrogatschlüssel (auch Stellvertreter- oder Ersatzschlüssel) als Datenbankschlüssel
 ein Surrogate Proxy

Siehe auch:
 Surrogates – Mein zweites Ich (Film)